Mit Tajsara wird bezeichnet:
 Laguna de Tajsara – ein See im Departamento Tarija in Bolivien
 Cordillera de Tajsara o Tarachaca – eine Gebirgsregion im Departamento Chuquisaca in Bolivien